Мордекай Мокіак — єврейський «пророк» та лже-Месія; народився в Ельзасі близько 1650 року; помер у Пресбурзі 18 травня 1729 року. Почесний громадянин міста Айзенштадт.

Смерть Саббатая Цеві (1676) спричинила появу вірування в те, що він знісся до своєї небесної обителі й повернеться за три роки, щоб завершити свої справи Месії на землі. Це вчення проповідував Мокіак, який набув популярності за свій аскетичний спосіб життя й лідерські якості. Близько 1678 року він набув популярності в Італії на деякий час. Невдовзі, можливо через страх перед інквізицією, він залишив Італію, де він уже починав позиціонувати себе як Месію. Він подорожував і проповідував в Австрії, Німеччині та Польщі, і, зрештою, повернувся до Угорщини, де жив спокійно, і відтоді відомостей про нього вже немає. Його син, Юда Леб Мокіак, видатний Талмудист, помер у Пресбурзі 7 грудня 1742 року.

Джерела 
 Аврам Елкаям: The Rebirth of the Messiah: New Discovery of R. Issachar Baer Perlhefter", Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Text, 1 (1996), pp. 85-166 (Hebrew).
 Гайнріх Грац, Gesch. 3d ed., x. 303–304, 456–459
 Jewish Encyclopedia article on Mordecai Mokiach 

Талмудисти
Єврейське месіанство
Німецькі євреї
Уродженці Ельзасу
Італійські євреї
Австрійські євреї
Угорські євреї
Персоналії:Айзенштадт
Словацькі євреї
Померли в Братиславі
Французькі євреї